Velika nagrada Monaka 1979 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1979. Odvijala se je 27. maja 1979.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 76
| 1:55:22,48
| 1
| 9
|-
! 2
| 28
|  Clay Regazzoni
| Williams-Ford
| 76
| +0.44 s
| 16
| 6
|-
! 3
| 2
|  Carlos Reutemann
| Lotus-Ford
| 76
| + 8,57 s
| 11
| 4
|-
! 4
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 76
| + 41,31 s
| 14
| 3
|-
! 5
| 25
|  Patrick Depailler
| Ligier-Ford
| 75
| Motor
| 3
| 2
|-
! 6
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 69
| +7 krogov
| 8
| 1
|-
! Ods
| 6
|  Nelson Piquet
| Brabham-Alfa Romeo
| 68
| Prenos
| 18
| 
|-
! NC
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 68
| +8 krogov
| 20
| 
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 55
| Menjalnik
| 5
| 
|-
! Ods
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 54
| Prenos
| 2
| 
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 43
| Krmil. sistem
| 9
| 
|-
! Ods
| 4
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 34
| Vzmetenje
| 6
| 
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| ATS-Ford
| 30
| Pnevmatika
| 12
| 
|-
! Ods
| 5
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 21
| Trčenje
| 4
| 
|-
! Ods
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 21
| Trčenje
| 7
| 
|-
! Ods
| 1
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 21
| Vzmetenje
| 13
| 
|-
! Ods
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 17
| Motor
| 17
| 
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 8
| Trčenje
| 19
| 
|-
! Ods
| 20
|  James Hunt
| Wolf-Ford
| 4
| Prenos
| 10
| 
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 4
| Vzmetenje
| 15
| 
|-
! DNQ
| 18
|  Elio de Angelis
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 17
|  Jan Lammers
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 22
|  Derek Daly
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 24
|  Gianfranco Brancatelli
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 

 Najboljši štartni položaj: Jody Scheckter - 1:26.45
 Najhitrejši krog: Patrick Depailler - 1:28.82
 Vodilni: Jody Scheckter (1-76).

Formula 1 sezona 1979
1979